38-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1997 () проводился в городе Ванкувер (Британская Колумбия) c 22 февраля по 2 марта 1997 года. В провинции Британская Колумбия чемпионат проводился в 5-й раз, в Ванкувере — во 2-й раз (до этого там проходил чемпионат  года).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1997, который состоялся в апреле 1997 в городе Берн (Швейцария), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 1998.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (10-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Сандра Шмирлер; для самой команды это была 3-я — и последняя — победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Онтарио (скип Элисон Горинг). 3—4 места разделили две остальные вышедшие в плей-офф команды, представлявшие провинции Ньюфаундленд (скип Laura Phillips) и Альберта (скип Кэти Бёрст).

Примечательно, что Колин Джонс участвовала в чемпионате и как кёрлингистка, скип команды Новой Шотландии, и как телекомментатор (когда не была занята в своем матче).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о запасных и тренерах взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1997 и чемпионате Канады 1998 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Марсия Гудерайт (Саскачеван).

 Приз за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз, на чемпионате 1997 года названный в честь Дианы Доу (), получила Элисон Горинг (Онтарио).

Примечания

Ссылки 
 1997 SCOTT TOURNAMENT OF HEARTS | Soudog's Curling History Site: Canadian Ladies Curling Champions
 1997 Scott Tournament of Hearts Coverage on CurlingZone

Видео (полные записи матчей):

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1997

1997
Спортивные соревнования в Ванкувере
Спорт в Канаде в 1997 году